Нинхаген може бити:

 Нинхаген (Бад Доберан), општина у њемачкој савезној држави Мекленбург-Западна Померанија у округу Бад Доберан.
 Нинхаген (Округ Целе), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Целе.